Jean Offredo (1944-2012), journaliste et écrivain français ;
Yoann Offredo (1986-), coureur cycliste français.

Note
Ce patronyme est surtout porté dans le Morbihan.

Référence

Patronyme français